Fechner:
 Albin Fechner
 Gustav Theodor Fechner
 (11041) Fechner